Combremont kan syfta på:

 Combremont-le-Grand, ort i kantonen Vaud, Schweiz
 Combremont-le-Petit, ort i kantonen Vaud, Schweiz